{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75701) - || 2000 AF113 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75702) - || 2000 AN114 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75703) - || 2000 AM115 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75704) - || 2000 AV115 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75705) - || 2000 AP116 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75706) - || 2000 AJ117 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75707) - || 2000 AL117 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75708) - || 2000 AR117 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75709) - || 2000 AB118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75710) - || 2000 AC118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75711) - || 2000 AM118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75712) - || 2000 AQ118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75713) - || 2000 AR118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75714) - || 2000 AT118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75715) - || 2000 AM120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75716) - || 2000 AS120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75717) - || 2000 AU120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75718) - || 2000 AA122 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75719) - || 2000 AZ122 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75720) - || 2000 AK127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75721) - || 2000 AS127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75722) - || 2000 AB128 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75723) - || 2000 AJ128 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75724) - || 2000 AX129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75725) - || 2000 AD131 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75726) - || 2000 AG131 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75727) - || 2000 AO131 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75728) - || 2000 AJ132 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75729) - || 2000 AH133 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75730) - || 2000 AS134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75731) - || 2000 AX134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75732) - || 2000 AS135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75733) - || 2000 AJ137 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75734) - || 2000 AF139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75735) - || 2000 AZ139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75736) - || 2000 AA143 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75737) - || 2000 AS144 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75738) - || 2000 AF145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75739) - || 2000 AQ145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75740) - || 2000 AF148 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75741) - || 2000 AK149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75742) - || 2000 AQ149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75743) - || 2000 AF150 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75744) - || 2000 AF151 || 10 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75745) - || 2000 AF152 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75746) - || 2000 AD153 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75747) - || 2000 AX153 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75748) - || 2000 AY154 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75749) - || 2000 AL155 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75750) - || 2000 AJ156 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75751) - || 2000 AR158 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75752) - || 2000 AU159 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75753) - || 2000 AH160 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75754) - || 2000 AX161 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75755) - || 2000 AF162 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75756) - || 2000 AR165 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75757) - || 2000 AG166 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75758) - || 2000 AK166 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75759) - || 2000 AH168 || 12 januari 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (75760) - || 2000 AP168 || 12 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75761) - || 2000 AC171 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75762) - || 2000 AS173 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75763) - || 2000 AV178 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75764) - || 2000 AX179 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75765) - || 2000 AT184 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75766) - || 2000 AG185 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75767) - || 2000 AM185 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75768) - || 2000 AE186 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75769) - || 2000 AM187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75770) - || 2000 AX190 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75771) - || 2000 AD193 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75772) - || 2000 AP195 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75773) - || 2000 AC196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75774) - || 2000 AF196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75775) - || 2000 AG197 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75776) - || 2000 AC198 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75777) - || 2000 AF198 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75778) - || 2000 AY198 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75779) - || 2000 AC201 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75780) - || 2000 AU202 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75781) - || 2000 AA203 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75782) - || 2000 AG203 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75783) - || 2000 AZ204 || 10 januari 2000 || San Marcello || A. Boattini, V. Cecchini
|-
| (75784) - || 2000 AR205 || 15 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75785) - || 2000 AS205 || 15 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75786) - || 2000 AQ207 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75787) - || 2000 AG210 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75788) - || 2000 AM214 || 6 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75789) - || 2000 AO215 || 7 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75790) - || 2000 AJ218 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75791) - || 2000 AH219 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75792) - || 2000 AV224 || 11 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75793) - || 2000 AZ225 || 12 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75794) - || 2000 AO227 || 10 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75795) - || 2000 AZ229 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75796) - || 2000 AK230 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75797) - || 2000 AN232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75798) - || 2000 AS232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75799) - || 2000 AB233 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75800) - || 2000 AD233 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten